Die Communauté de communes Lauragais Revel Sorèzois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Haute-Garonne, Tarn und Aude der Region Okzitanien. Sie wurde am 30. September 1994 gegründet und umfasst 28 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Revel. Die Besonderheit liegt in der Département- und Regions-übergreifenden Strukturierung der Gemeinden.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wechselte die Gemeinde Les Camazes von der Communauté de communes de la Montagne Noire zum hiesigen Verband.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Lauragais Revel Sorezois
Lauragais Revel Sorezois
Lauragais Revel Sorezois
Gegründet 1994